Steffen John ist der Name folgender Personen:

* Steffen John (Tennisspieler) (* 1960), deutscher Tennisspieler
 Steffen John (Politiker) (* 1964), deutscher Politiker (AfD)
 Steffen John (Unternehmer) (* 1972), deutscher Unternehmer